est une expression d'anglais américain qui signifie littéralement « merde de taureau » ou « merde de bison » : voir Bullshit.

Bullshit peut faire référence à :
 Bullshit!, une émission de télévision américaine ;
 The Bulls**t Detective, une éphémère émission de télévision britannique.

Homonymie